Patriciji so lahko:
 patriciji (plemstvo)
 patriciji (meščanstvo)
 Patricij, moško osebno ime